Holguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Holguera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Holguera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar